Le braque Dupuy est une vieille race de chien française, élevée pour la chasse dans les plaines et connue pour être rapide. La race a été créée dans le Poitou au  par croisement de plusieurs types de lévriers. La couleur du Braque du Puy va du blanc à l'orange. Sa taille va de moyenne à grande. La race a disparu dans sa forme originale.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des races de chiens
 Braque

Chien de chasse
Race de chien originaire de France
Race de chien éteinte